«Threat to Survival» — п'ятий студійний альбом американського рок-гурту Shinedown. В США альбом вийшов 18 вересня 2015.

Список пісень

Учасники запису 
 Брент Сміт — вокал
 Зак Маєрс — беквокал, гітара
 Ерік Басс — бас-гітара, беквокал
 Баррі Керч — ударні

Чарти

Примітки 

Альбоми Shinedown
Альбоми Atlantic Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми